

Patronyme

 Bernard-Germain de Lacépède (1756-1825), zoologiste et homme politique français.
Jean de La Ceppède (1550-1623), poète chrétien aixois.

Toponyme

 Lacépède, commune française, située dans le département de Lot-et-Garonne et la région Nouvelle-Aquitaine.
 Rue Lacépède, rue de Paris ( arrondissement)
 Lacepede, zone d'administration locale située en Australie-Méridionale
 Lacepede Islands (Îles Lacepede), groupe de quatre îles sur la côte nord-ouest de l'Australie-Occidentale